Louise van Nassau-Weilburg, volledige voornamen Wilhelmina Louise, (Den Haag, 28 september 1765 - Greiz, 10 oktober 1837) was het vierde kind en de tweede dochter van vorst Karel Christiaan van Nassau-Weilburg en prinses Carolina van Oranje-Nassau, dochter van prins Willem IV van Oranje-Nassau en prinses Anna van Hannover.

Huwelijk en kinderen 
Louise huwde te Kirchheimbolanden op 9 januari 1786 met vorst Hendrik XIII Reuß (Oudere Linie) (Greiz, 16 februari 1747 - Greiz, 29 januari 1817). Haar echtgenoot volgde in 1800 zijn vader op als regerend vorst van Reuß ältere Linie. Hij was generaal der artillerie.

Uit het huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
 Hendrik XVIII (31 maart 1787 - 31 maart 1787).
 Dochter (28 november 1788 - 28 november 1788).
 Hendrik XIX (Offenbach, 1 maart 1790 - Greiz, 31 oktober 1836), gehuwd met prinses Gasparine de Rohan-Rochefort, volgde zijn vader op.
 Hendrik XX (Offenbach, 29 juni 1794 - Greiz, 8 november 1859), gehuwd met Sophie van Löwenstein-Wertheim-Rosenberg en Carolina van Hessen-Homburg, volgde zijn broer op.

Zie ook 
 Stamboom van het Huis Reuss
 Stamboom Louise van Nassau-Weilburg

Huis Nassau-Weilburg
Reuss
Nassau-Weilburg, Louise
Nassau-Weilburg, Louise